Over Drive (Scandal-dal)
Over Drive (Stereopony-dal)
Over Drive (Judy and Mary-dal) 
Over Drive (manga)